Teofilakt I (* pred 864 – †924/925) je bil srednjeveški tuskulski (tudi tuskulanski) grof, ki je bil stvarni vladar Rima od okoli 905 do smrti 924. Njegovi potomci so obvladovali papeštvo skozi naslednjih 100 let.

Zgodovina 
 

Patricij Teofilakt je pripadal srenji rimskih Optimatov, bogatih zemljiških posestnikov, cerkvenih in drugih uradnikov. Začenši s 7. stoletjem – v obdobju Bizantinskega cesarstva – pa vse do 11. stoletja, so si prilastili službe rimskega senata z novim imenom Ordo senatorius .

Teofilakt je bil sin Gregorja Nomenclatorja (Gregorius Nomenclator), ki je omenjen med letoma 875-885; njegov oče je okoli 826 tudi omenjen kot nomenclator: Nomenclator Theophylaktus. 

Prvič ga listine omenjajo 901 kot palatinskega sodnika pod cesarjem Ludvikom Slepim . Pridobil si je celo vrsto častnih in stvarnih naslovov, ki so bili povezani z vplivom, ki ga je omogočala oblast in bogastvo: vestararius ali vestiarius, kar pomeni vrhovnega papeškega upravnika, vojvoda, ter magister militum, ki označuje vrhovnega poveljnika. Pomembni za njegovo veliko oblast so tudi naslovi kot dominus urbis (gospod (rimskega) mesta), senator in konzul, kar vse mu pripisujejo takratni viri.
Na plan je stopil pri vrnitvi Sergija III., ki je bil verjetno njegov sorodnik. Kot papeški vestararius (zakladničar) in magister militum (vojaški poveljnik) je imel kot voditelj rimskega plemstva velik vpliv na papeško politiko, zlasti po svoji ženi Teodori in po hčerki Maroziji. Tej je pripisal Liutprand bližnjo zvezo s papežem Sergijem III., iz katere naj bi izhajal poznejši papež Janez XI.. Od 905 je nosil Teofilakt tudi naslova dux in senator Romanorum (voditelj, knez ter rimski senator). 

Priimek oziroma ime Teofilakt izhaja iz grščine in je vzeto najbrž iz slovesne velikonočne zdravice Ton Despoten v pomenu O Bog, ohrani ga! . Drugi izvajajo ime iz grškega , kar bi pomenilo po slovensko: Bog mu je prijazen; pozneje je ime latinizirano () oziroma poitaljančeno () in se je prav prilegalo prvemu pomembnemu predstavniku in začetniku velike lacijske rodovine, ki je bila določena za udejanjanje svojega mogočnega vpliva na papeštvo skozi celo 10. stoletje. Vse od odstavitve cesarja Karla Debelega  887 je Rim zapadel v zmešnjavo in je postal tarča notranjih bojev med plemiškimi družinami za nadzor nad mestom, kakor tudi za čim večji vpliv na Sedež svetega Petra. Med njimi se je dvignila rodovina senatorja Teofilakta, ki je osnoval dinastijo, ki je imela ključni nadzor nad mestno upravo, kakor tudi nad papeškimi volitvami skozi stoletja. To je pomenilo izredno moč: nadzorovanje Apostolskega sedeža je pomenilo pravzaprav časno gospodovanje nad celim Lacijem, a na neki način posedovanje zakonodajne oblasti in upravljanja z vsemi evropskimi vladarji.

Gariljanska bitka 
Po smrti papeža Sergija III. je Teofilakt vsestransko podpiral zvezo papeža Janeza X. z južnimi sosednimi knezi in vojvodi zoper muslimanske Saracene, ki so zasedli področje okoli reke Garigliano med Rimom in Neapljem, od koder so napadali obalna in podeželska področja ter požigali cerkve in samostane. Avgusta 915 je zvezna krščanska vojska, ki ji je (poleg osebnega sodelovanja papeža Janeza in bizantinskega ladjevja) poveljeval Teofilakt in njegov zet Alberik, porazila vsiljivce in jih za vselej pregnala iz Italije.  Zgodovinarji njemu in njegovi rodovini pripisujejo tudi prizadevanja za versko obnovo v Cerkvi, ki je dosegla vrhunec v gregorijanski reformi. Teofilakt je torej začetnik Tuskulske grofovske plemiške rodovine, ki je imela sedež v mestu Tuskulu (Tusculum).

Teofilaktov rodovnik

Sklici

Glej tudi 
 Tuskulski grofje
Seznam papežev
Seznam protipapežev
Papeška država
Sveto rimsko cesarstvo
Gregorijanska reforma
Srednji vek
Seznam vladarjev
Mračno stoletje

Nadaljnje branje 
F. Chobot: A pápák története. Pátria, Rákospalota 1909.

Zunanje povezave 

History Wars Weapons Battle of Garigliano of 915. Author: Thor 
European Kingdoms – Kingdom of Naples
Greek History and Prehistory (Ιστολόγιο για την Ελληνική Ιστορία και Προϊστορία) The Battle of Garigliano (915 AD)

Teofilatto. Enciclopedia Italiana (1937) di Raffaello Morghen
Teofilatto Dizionario di Storia (2011)
Teofilatto. Enciclopedie on line
Lorenzo Benedetti: Teofilatti. I padroni di Roma
Scontri Dimenticati: La Battaglia del Garigliano (915) Zweilawyer 
Nuove ricerche sull’insediamento islamico presso il Garigliano (883–915) Marco Di Branco – Gianmatteo Matullo – Kordula Wolf 
1899 P. Fedele: Garigliano 915 AD: Christian League destroys the Saracen Stronghold near Rome. Uploaded by Virgilio_Ilari
915: Battaglia del Garigliano Cristiani VS Saraceni di Matteo Liberti

Plemiške rodbine
Papeštvo mračnega stoletja
Papeštvo
Tuskulski grofje